

Sciences et techniques

Photographie 
 Macro est une abréviation courante de macrophotographie, une technique de photographie permettant de réaliser des photos agrandies de sujets de petite taille.

Informatique 
 Macro est une abréviation courante de :
 macro-définition, une notion de programmation, utilisée en particulier en assembleur,
 macro-commande, un programme ou script court.

Sciences humaines et sociales 
 En linguistique, macro est un élément formant, dérivé du grec .

Culture et société 
 MACRo est l'acronyme de :
 , en Argentine,
 , en Italie.

Anthroponyme 
 Naevius Sutorius Macro ou Quintus Naevius Cordus Sutorius Macro (vers 21 av. J.-C. - 38 ap. J.-C.) est un préfet du prétoire romain du . Selon Tacite et Dion Cassius, il pourrait être l'assassin de l'empereur Tibère.

Voir aussi